BGL steht für:
 Banque Générale du Luxembourg, siehe BGL BNP Paribas
 Baugenossenschaft Leipzig, Wohnungsbaugenossenschaft in Leipzig
 Baugeräteliste, Standardkatalog für Bauausführung und Baustelleneinrichtung
 Landkreis Berchtesgadener Land als deutsches Kfz-Kennzeichen
 Bergisch Gladbach, inoffizielle Abkürzung
 Bergisches Land, inoffizielle Abkürzung
 Bergstadt-Gymnasium (Lüdenscheid)
 Betriebsgewerkschaftsleitung, betriebliche Grundorganisation des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds in der DDR
 Bibliothek der griechischen Literatur, eine Buchreihe
 Blue Gene/L, Familie sehr gut skalierbarer Supercomputer
 Boost Graph Library, siehe Boost (C++-Bibliothek)
 Bremer Grüne Liste, erste grüne Partei, die (1979) in ein Landesparlament einzog
 British Gas Lurgi, Vergasungsreaktor für Kohle oder Biomasse
 Bundesverband der Photo-Großlaboratorien (auch Bundesverband der Großlaboratorien), siehe Fotofinishing
 Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, deutscher Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband
 Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, deutscher Berufsverband des Transportlogistikgewerbes
 Generalbetriebsleitung der ehemaligen Deutschen Bundesbahn
 Lew (Währung) (ISO-4217-Code), frühere bulgarische Währung bis 1999
 Baglung Airport (IATA-Code), Flughafen von Baglung, Distrikt Baglung, Provinz Gandaki, Nepal
 Benin Golf Air (ICAO-Code), beninische Fluggesellschaft

Bgl steht für:
 Baugleis, unbefahrbares Gleis im Bahnbetrieb

Siehe auch:

Abkürzung